Гун может означать:
 Гун — один из древнейших титулов в Китае.
 Гун — название  уезда в Японии.
 ГУН — генератор, управляемый напряжением.
 Гун — один из языков Нигерии.

Топонимы 
 Гун — уезд в городском округе Ибинь китайской провинции Сычуань.

См. также 
 Гуна
 
 Гунны